Villa Española puede referirse a:

 Villa Española (barrio), barrio de Montevideo, Uruguay.
 Club Social y Deportivo Villa Española, club deportivo del mencionado barrio.
 Villa Española (Luisiana), nombre original de la localidad hoy llamada Spanish Town en el estado de Luisiana, Estados Unidos.